Dyle 
 ist die französische Schreibweise des Flussnamens Dijle
 war ein französisches Département mit Sitz in Brüssel, siehe Département Dyle.